Colpes bezeichnet:

 Colpes (Ambato), Ort in der argentinischen Provinz Catamarca
 Colpes (Pomán), Ort in der argentinischen Provinz Catamarca